De Europese kampioenschappen roeien werden voor het eerst gehouden op het Italiaanse Ortameer in 1893, een jaar na de oprichting van de Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (FISA), de oudste olympische sportbond is. Sedertdien stond het EK meestal jaarlijks op het programma. België organiseerde het EK in 1895, 1899, 1905, 1910, 1913, 1930 en 1955, Nederland was gastheer in 1921, 1937, 1949, 1954, 1964 en 1966. De laatste Europese kampioenschappen van deze periode werden gehouden in Moskou in 1973 en vormden toen al jarenlang het feitelijke officieuze wereldkampioenschappen roeien.

Herstart in 2007 
Het opnieuw opzetten van de Europese kampioenschappen roeien kwam er na sterke vraag van de federaties van de Europese landen. De kampioenschappen staan enkel open voor de Europese nationale roeifederaties die lid zijn van FISA plus Israël. In totaal zijn er 43 federaties die in aanmerking komen om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen roeien.

Het evenement bevat wedstrijden in de 14 olympische boottypes en racen over 2000 meter. De eerste nieuwe Europese kampioenschappen gingen in 2007 door en staan sindsdien weer jaarlijks op het programma.

Edities

Medailleklassement

Aller tijden 
(Bijgewerkt t/m EK 2021; para-roeiklassen zijn niet meegeteld)

2007 - heden 
(Bijgewerkt t/m EK 2021; para-roeiklassen zijn niet meegeteld)

Externe link 
 Officiële site FISA